Vatteville ist Name oder Namensbestandteil zweier französischer Gemeinden:

 Vatteville im Département Eure, am rechten Ufer der Seine oberhalb von Rouen
 Vatteville-la-Rue im Département Seine-Maritime, am linken Ufer der Seine unterhalb von Rouen

Personen:
 Carlos de Vatteville, spanischer Botschaft in London, siehe Londoner Kutschenstreit